För växtsläktet med samma namn, se dess enda art Azilia eryngioides.

Azilia är ett släkte av spindlar. Azilia ingår i familjen käkspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Käkspindlar
Azilia